HSLI steht für:

 ICAO-Code für den Flughafen Kaduqli im Sudan

hSLI steht für:

 hybrid SLI, eine Multi-GPU-Technik von Nvidia für Low-Cost-Grafikkarten; siehe Scalable Link Interface #Hybrid-SLI

Abkürzung